verschillende soorten teken- en schrijfmateriaal:
Viltstift
Markeerstift
Merkstift
Plakstift
Zilverstift, voorloper van het grafietpotlood
Lippenstift
Graveerstift, zie Burijn
In de tandheelkunde: verankering; zie Tandimplantaat
Een scharnieronderdeel; zie Pen (metalen stift)
Stift (voetbal), een bepaalde manier van schieten in het voetbal
Stiften, een niet-bestaand kaartspel in de Nederlandse televisieserie Jiskefet
een ander woord voor klooster of kapittel, zie:
Rijksabdij
Seculier kapittel
Sticht
zie ook Sticht Utrecht
Het Stift bij Weerselo, waar vroeger ook een klooster (sticht) was